Balıkesir, törökországi tartomány
 Balıkesir, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Balıkesir, az azonos nevű török tartomány székhelye